Hervé, eredeti nevén Louis-Auguste-Florimond Ronger (1825–1892) zeneszerző
 Lucien Hervé (1910–2007) fotográfus